Pauline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Pauline est un prénom féminin, dérivé du latin paulus (petite).

Saintes, bienheureuses et vénérables chrétiennes 
Classées par ordre chronologique de leur décès :
  Pauline de Rome († 304), avec sa mère Candide ou Candida ou Bianca, son père Artème, martyrs à Rome sous Dioclétien ; fêtés ensemble le 6 juin, sauf Candide fêtée seule en Occident le .
 Pauline de Zelle († 1107), bienheureuse, princesse allemande, veuve, consacra sa fortune, avec l'aide de son fils, à fonder le double monastère de Zelle, le Paulinzelle ; fêtée le . 
 Pauline Jaricot († 1862), vénérable, laïque ; fêtée le .
 Pauline du cœur agonisant de Jésus (°1865 - †1942), fondatrice de la congrégation des petites sœurs de l'Immaculée Conception ; fêtée le 9 juillet.

Personnalités 

 Pompeia Paulina ou Pauline, épouse de Sénèque ()
 Pauline (impératrice romaine), épouse de Maximin le Thrace ()
 Pauline Bonaparte (1780-1825), sœur de Napoléon Bonaparte
 Pauline Viardot (1821-1910), compositrice française
 Pauline Kergomard (1838-1925), fondatrice de l'Inspection des écoles maternelles en France
 Pauline Laurens (1850-1941), artiste peintre de la Belle Époque
 Pauline Carton (1884-1974), comédienne et chanteuse française
 Pauline Julien (1928-1998), chanteuse et actrice canadienne
 Pauline Marois (1949-), première ministre du Québec
 Pauline Lafont (1963-1988), actrice française
 Pauline Croze (1979-), chanteuse et musicienne française
 Pauline Kalioujny (1983-), artiste plasticienne et autrice d'albums illustrés française
 Pauline Egan (1985-), actrice australienne
 Pauline (1988-), chanteuse française

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Personnages fictifs 
 Pauline, personnage principal de la série The Perils of Pauline.
 Pauline, personnage du jeu Donkey Kong.
 Pauline Gaudin de Witschnau, personnage de La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac.
 Pauline de Theus, personnage du roman Le Hussard sur le toit de Jean Giono
 Pauline de Meulien, personnage du roman Pauline de Alexandre Dumas
 Pauline Quenu, personnage apparaissant dans les romans d'Émile Zola: Le Ventre de Paris, L'Assommoir et La Joie de vivre.

Romans 
 Pauline, roman d’Alexandre Dumas, titré d’après le personnage principal.
 Pauline, roman de George Sand, titré d’après le personnage principal.
 Paulina 1880, roman de Pierre Jean Jouve, titré d’après le personnage principal.

Toponyme 

 Île Pauline, dans le Nunavut au Canada, du nom de Pauline Vanier.
 Île Pauline, à Marciana Marina en Italie, du nom de Pauline Bonaparte.

Architecture 
 Palais Pauline, bâtiment de Nice.
 La chapelle Pauline (ou chapelle Paolina) est une chapelle style renaissance du Vatican à Rome construite en 1537 sous le pape Paul III.

Chanson 
 Pauline est le premier album du groupe Zaïko Langa Langa, sorti en 1970.

 Pauline  est le titre d’une chanson tirée de l’album À peu près, sorti en 2017, de la chanteuse Pomme.

Cinéma 
 Pauline est un court-métrage réalisé en 2010 par Céline Sciamma
 Les Périls de Pauline, un serial sorti en 1914.

Transports 
 Séries des autorails Pauline, du nom de leur instigateur, Jean-Raoul Paul ;
 Pauline, une chaloupe pontée française.

Références et liens externes 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français